Александр Георгиевич Сова (; род. 29 мая 1972 года, Мена, Черниговская область) — украинский частный предприниматель, политик.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Образование общее среднее. Учился на  Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

Он является соучредителем и директором ООО «Сова-Консалтинг» и ФОП «Сова Александр Георгиевич» (специализируются на деятельности агентств по трудоустройству и на оптовой торговле).

Сова занимался продажей и дистрибуцией ювелирных украшений. Работает на рынке ювелирных изделий с 2000 года.

Владелец ювелирного бренда SOVA.

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 70 в списке. На время выборов: физическое лицо-предприниматель, беспартийный. Проживает в Киеве.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам таможенного дела.

Примечания

Ссылки 
 
 

Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»
Персоналии:Киев